Сан-Мигел-ду-Уэсти:

 Сан-Мигел-ду-Уэсти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Сан-Мигел-ду-Уэсти — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.